

Letteratura 
 Paladini, cavalieri medievali, divenuti celebri grazie alla Chanson de Roland e ad altri racconti epici cavallereschi del ciclo carolingio, che hanno dato origine ai
 Paladini (o Pupi) siciliani, tipiche marionette del teatro dell'opera dei Pupi.

Persone 
 Arcangela Paladini (1599-1622), pittrice italiana
 Arrigo Paladini (1921-1991), partigiano e docente italiano
 Celeste Paladini (1845-1927), attrice teatrale, moglie di Flavio Andò
 Ettore Paladini (1848-1930), attore e direttore teatrale
 Filippo Paladini (1544-1614), pittore italiano
 Filippo di Lorenzo Paladini (?-1608), pittore italiano
 Giacomo Paladini (1349-1417), arcivescovo cattolico italiano
 Giannantonio Paladini (1937-2004), storico italiano
 Giovanni Paladini (1957), politico italiano
 Giovanni Domenico Paladini (1721-1772), pittore italiano
 Giovanni Paolo Paladini (fl. 1516-1560), compositore rinascimentale italiano
 Giuseppe Paladini (1721-1794), pittore italiano
 Giuseppe Paladini (fl. 1724-1751), compositore italiano
 Jacopo Paladini, noto anche come Jacopo/Giacomo Palladini, arcivescovo cattolico italiano
 Laura Zanon Paladini (1845-1919), attrice italiana
 Litterio Paladini (1691-1743), pittore e incisore italiano
 Luigi Paladini († 1510 ca), diplomatico italiano
 Luisa Amalia Paladini (1810-1872), educatrice e scrittrice italiana
 Maurizio Paladini (1947), politico italiano
 Osvaldo Paladini (1866-1938), ammiraglio italiano
 Paolo Paladini (XV sec.), poeta e sopracomito dalmata
 Paolo Lorenzo Paladini (1894-1938), militare italiano decorato con Medaglia d'oro al valor militare
 Riccardo Paladini (1879-1943), ammiraglio italiano
 Riccardo Paladini (1925-1996), annunciatore e conduttore televisivo italiano
 Roberta Paladini (1955), attrice e doppiatrice italiana
 Vinicio Paladini (1902-1971), architetto, pittore e scenografo italiano
 Virgilio Paladini (1912-1971), filologo classico e professore di letteratura latina

Storia di famiglia 
 Paladini, famiglia aristocratica del Sud Italia e della Dalmazia

Geografia

Paladini, frazione di Crognaleto in provincia di Teramo
 Paladini, frazione di Lequile in provincia di Lecce

Croazia 
 Paladini, frazione del comune croato di Pinguente, in Istria
 Paladini, villaggio della frazione di Caldièr (Kaldir) nel comune croato di Montona, in Istria
 Porto Paladini (in croato Vira), frazione del comune croato di Lesina, sull'isola omonima

Pagine correlate 
 Paladino (disambigua)